Кузмин — фамилия, а также топоним:

Носители фамилии 
 Кузмин, Григорий Григорьевич (1917—1988) — эстонский и советский астроном.
 Кузмин, Константин Иванович (1886—1918) — полковник Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Кузмин, Михаил Алексеевич (1872—1936) — русский поэт и прозаик, переводчик, композитор.
 Кузмин-Тарасов, Алексей Александрович (род. 1984) — российский театральный режиссёр.

 Женский вариант

Топоним 
 Кузмин — село в Косове, в общине Косово Поле.
 Кузмин — село в Сербии, в автономном крае Воеводина.

См. также 
 
 Кузмины — дворянский род